Xandrames (vlinder)
 Dhana Nanda, koning van Magadha